De Topper, terme flamand ainsi que néerlandais, peut désigner :

En Belgique :
 le Classique, l'opposition entre les clubs de football belge du Standard de Liège et du RSC Anderlecht ;
 le Topper (FC Bruges - RSC Anderlecht), l'opposition entre les clubs de football belge du FC Bruges et du RSC Anderlecht ;
 le Topper (FC Bruges - Standard de Liège), l'opposition entre les clubs de football belge du FC Bruges et du Standard de Liège.

Aux Pays-Bas :
 De Topper, l'opposition entre les deux clubs de football de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven ;
 l'opposition entre les deux clubs de football de Feyenoord Rotterdam et du PSV Eindhoven.

Homonymie
Rivalités dans le football en Belgique